Fresnes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Fresnes (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Fresnes (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
 Fresnes (Val-de-Marne) im Département Val-de-Marne
 Fresnes (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
 Fresnes-au-Mont im Département Meuse
 Fresnes-en-Saulnois im Département Moselle
 Fresnes-en-Tardenois im Département Aisne
 Fresnes-en-Woëvre im Département Meuse
 Fresnes-lès-Montauban im Département Pas-de-Calais
 Fresnes-Mazancourt im Département Somme
 Fresnes-sous-Coucy im Département Aisne
 Fresnes-sur-Apance im Département Haute-Marne
 Fresnes-sur-Escaut im Département Nord
 Fresnes-sur-Marne im Département Seine-et-Marne
 Fresnes-Tilloloy im Département Somme

Siehe auch:
 Fresne
 Gefängnis Fresnes